Dirty signifie « sale » en anglais. Le terme désigne également :

Littérature 
 Dirty, récit de Georges Bataille (écrit en 1928 ou 1929), publié en 1945 dans la collection « L'Âge d'or », dirigée par Henri Parisot, éditions Fontaine, avec une couverture de Mario Prassinos. Dirty serait un reste du roman détruit, « assez littérature de fou », intitulé W.-C. (écrit en 1925 ou 1926), dont Bataille fait mention dans Le Petit, publié en 1943 sous le pseudonyme de Louis Trente, s.e. (Georges Hugnet), (édition dite de 1934) ; réédition Jean-Jacques Pauvert, 1963. C'est aussi le surnom, « abréviation provocante » de Dorothea, femme aimée par Henri Troppmann, le narrateur et protagoniste de son roman Le Bleu du ciel (achevé en 1935), publié aux éditions Jean-Jacques Pauvert en 1957.

Concept 

 Dirty, dangerous and demeaning.

Cinéma 
 Dirty, film de Chris Fisher sorti en 2005.
 Dirty, court métrage de Matthew Puccini sorti en 2020.

Télévision 
 Dirty Jobs, émission de télévision américaine.

Musique

Album 
 Dirty, album de Sonic Youth sorti en 1992 ;

Chanson 
 Dirrty, est une chanson Hip-Hop de Christina Aguilera extrait de son album Stripped, avec le rappeur Redman
 The Dirty Jobs, chanson de l'opéra-rock Quadrophenia des Who, paru en 1973.

Homonymie de titre